le sigle CBRN peut référer à :
 Arme nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique
 CBrN, formule brute du bromure de cyanogène

Sigle de 4 caractères